Страхил Георгиев Топуков е български журналист и революционер, деец на Вътрешната македонска революционна организация.

Биография 
Страхил Топуков е роден в северозападния македонски град Кратово в семейството на дееца на ВМОРО Георги Топуков. Племенник е на видния ВМОРО войвода Славчо Абазов, син на сестра му Зоица Топукова. Заминава за София при Абазов и става член на ВМРО. Стаята му на улица „Веслец“ 55 става явка на организацията. Топуков е член на Централно управително тяло на Съюза на македонските младежки организации. По-късно е репортер на вестник „Македония“. Топуков участва в убийството на Васил Пундев, но е оправдан.

След Деветнадесетомайския преврат в 1934 година е затворен в лагер в Ловеч заедно със Стоян Вардарски.

След Деветосептемврийския преврат, през юни 1946 година, по време на удара срещу водачите на ВМРО, при който загива Кирил Дрангов, е арестуван с Владимир Куртев и Жоро Настев.

Вижте също 
 Станимир Топуков

Външни препратки

Бележки 

Български революционери от Македония
Български общественици от Македония
Дейци на ВМРО
Родени в Кратово
Дейци на СММО
Репресирани от комунистическия режим в България
Михайловисти